Урожайновский сельский совет (укр. Урожайнівська сільська рада) — название сельских советов:

 Урожайновский сельский совет — входит в состав Борщёвского района Тернопольской области Украины.
 Урожайновский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная в центре Симферопольского района Крыма, к северу от Симферополя. 
 Урожайновский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная на востоке Советского района АР Крым.